Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Volvo Women's Open) van 2002 vond plaats van 4 tot en met 10 november 2002 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Patty Schnyder was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Tatjana Panova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Angelique Widjaja uit Indonesië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Zuid-Koreaanse Cho Yoon-jeong in twee sets. Widjaja wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Pattaya op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede, en laatste, WTA-titel, de enige van 2002. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Åsa Svensson en Iroda Tulyaganova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Shinobu Asagoe en Trudi Musgrave, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Kelly Liggan en Renata Voráčová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Russische koppel Lina Krasnoroetskaja en Tatjana Panova in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Liggan noch Voráčová had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Pattaya 2002
Pattaya